George White (ur. 1872, zm. 1953) – amerykański polityk
 George White (ur. 1911, zm. 1998) – amerykański montażysta
 George White (ur. 1931) – angielski żużlowiec
 George White – curler